Cet article présente la liste des villes d'Oman.

Villes d'Oman de plus de 20 000 habitants

Annexes

Sources

Liens externes

Ministère de l'Économie
City Population

Oman

Villes